Vårby gård kan avse:
 Vårby gård (trakt) – ett bostadsområde i kommundelen Vårby i Huddinge kommun
 Vårby gård (gods) – ett tidigare gods och säteri i Huddinge kommun
Vårby gård (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation längs Stockholms tunnelbana

Se även
 Vårby – en kommundel